Galofré, apellido, puede referirse a:

 José Galofré y Coma, pintor español (1819-1867).
 Baldomero Galofré, pintor español (1849-1902).